LInstitut Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC) és una organització sense ànim de lucre fundada l'any 2001 sota l'impuls d'un petit grup de personalistes catalans, estant al capdavant el Dr.José Luis Vázquez Borau.

Els seus objectius fonamentals són els de lluitar per una societat més justa i fraterna, superar la cultura de la violència i dels enfrontaments i defensar la vida de la persona humana arreu, ajudant-la al seu desenvolupament i camí vers una societat comunitària. Tot això des d'una visió crítica de la societat. El punt de referència intel·lectual i vital que el IEMC adopta és heretat del pensament i el testimoni del mestre Emmanuel Mounier, pensador cristià francès, conegut per la seva actitud crítica davant del capitalisme i dels feixismes totalitaris i amb la difusió del personalisme comunitari. Actualment l'IEMC col·labora amb el Moviment Personalista Internacional, mantenint vincles estrets amb l'Instituto Emmanuel Mounier http://www.mounier.es i Cristianisme i Justícia, entre d'altres.

Activitats: Conferències i Publicacions 
L'IEMC organitza ponències per tal de difondre i debatre qüestions sensibles per a la ciutadania, moltes d'elles situades dins de les «Aules Mounier» a la Facultat de Filosofia de Catalunya Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. També porta a terme un cicle anual de conferències amb to acadèmic anomenat Persona i Comunita''', que el 2018 ha celebrat la seva XII edició a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, i el Seminari Permanent de Personalisme, desenvolupat amb col·laboració i l'ajuda de Cristianisme i Justícia.

Així mateix, l'IEMC publica des de la seva fundació la revista digital semestral Calidoscopi (https://mouniercatalunya.wordpress.com/?s=Calidoscopi) sobre el pensament i els valors personalistes, sota la direcció actual el Dr. Albert Llorca.

A banda de les activitats habituals, l'IEMC, ha promogut la traducció al català d'obres centrals pensament d'Emmanuel Mounier, com Manifest al servei del personalisme (2008) (https://www.bubok.es/libros/241037/MANIFEST-AL-SERVEI-DEL-PERSONALISME) i El personalisme (2010) (https://www.bubok.es/libros/238809/EL-PERSONALISME), així com el llibre en català de la Colección Sinergia del Instituto Emmanuel Mounier, “Emmanuel Mounier” de Carlos Díaz (http://mounier.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=118&virtuemart_category_id=7).

Els membres de l'IEMC també han publicat texts pròpis: 

 Antopología i teología de la amistad, Col. Persona, Fundación Mounier, per Josep Lluís Vázquez Borau (2011) (http://www.mounier.es/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26view%3Dproductdetails%26virtuemart_product_id%3D148%26virtuemart_category_id%3D1)
 La utopía de hacerse persona: un viaje a través del cine, per Albert Llorca (2007).
 El subjecte convocat: Estudi transversal del pensament de Buber, Rosenzweig, Lévinas, Marion i Ricoeur, per Bonaventura Pedemonte i Feu (2007) (http://mounier.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=212&virtuemart_category_id=1&Itemid=71).
 Sobre la dignitat'', per Joan Lluís Pérez Francesch (2014).

Enllaços externs 
 Pàgina web oficial.

Entitats de Catalunya